Puchar Świata w skokach narciarskich 2003/2004 – 25. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich.

Zdobywcą Kryształowej Kuli został Fin Janne Ahonen.

Kalendarz i wyniki 

Sezon 2003/2004 był ostatnim, kiedy FIS podawała w informacjach i dokumentach wielkość skoczni poprzez Punkt konstrukcyjny. W kolejnym sezonie zastąpił go punkt Hillsize. Był też ostatnim sezonem w którym mamucia skocznia narciarska w Planicy nosiła nazwę Velikanka. Od następnego sezonu zmieniono nazwę na Letalnica.

Skocznie 

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata 2003/2004 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2003 w sportach zimowych
2004 w sportach zimowych
2003/2004